Евгений Богданов:
 Богданов, Евгений Владимирович (1946—2021) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2002).
 Богданов, Евгений Иванович (1913—1993) — советский учёный, член-корреспондент АН СССР.
 Богданов, Евгений Михайлович (1952—2010) — украинский, советский шахматный композитор, международный гроссмейстер.
 Богданов, Евгений Николаевич (1940—2011) — русский советский писатель.
 Богданов, Евгений Фёдорович (1923—1999) — русский советский писатель.